Normanville, commune française de l'Eure ;
 Normanville, commune française de la Seine-Maritime ;
 Normanville, un écart du Mesnil-Lieubray, commune française de la Seine-Maritime ;
 Normanville, une ville d'Australie-Méridionale.